Juventus Bukareszt (1924) – były rumuński klub piłkarski z siedzibą w Bukareszcie, działający w latach 1924-1952.
 Juventus Bukareszt (1992) –  rumuński klub piłkarski z siedzibą w Bukareszcie, występujący w Liga II.